Ren’ai () – gmina wiejska () powiatu Nantou, położonego w środkowej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Ren’ai w 2016 roku liczyła 15 709 mieszkańców – 7587 kobiet i 8122 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 4932, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,19 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Nantou